13716 Trevino – asteroide della fascia principale

Persone 

 Lee Trevino – golfista statunitense
 Miguel Treviño Morales – criminale messicano
 Michael Trevino – attore statunitense